Aranea ornata est un synonyme attribué à deux espèces d'araignées :
 Aranea ornata Sulzer, 1776 est synonyme de Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) ;
 Aranea ornata Walckenaer, 1802 nec Sulzer, 1776 est synonyme de Micrommata virescens (Clerck, 1757).

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Sparassidae
Philodromidae